Il singolare  del Carisap Tennis Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Gianluca Naso era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro David Guez.

Andrej Martin ha battuto in finale João Sousa 6-4, 6-3.

Teste di serie

  João Sousa (finale)
  Wayne Odesnik (primo turno)
  Andreas Haider-Maurer (quarti di finale)
  Dušan Lajović (secondo turno)

  Andrej Martin (Campione)
  David Guez (secondo turno)
  Jorge Aguilar (secondo turno)
  Boris Pašanski (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Carisap Tennis Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013